A Ruskovce településnév jelentései:

Bánruszkóc szlovákiai község szlovák neve a Báni járásban
Törökruszka (Ruszkóc) szlovákiai község szlovák neve a Szobránci járásban